Елена Соловьёва:
 Соловьёва, Елена Васильевна (род. 1961) — художник.
 Соловьёва, Елена Евгеньевна (род. 1958) — советская и российская актриса.
 Соловьёва, Елена Сергеевна (род. 1975) — российско-казахская баскетболистка.